Miejscowości w Polsce:
 Rydzyn Szlachecki
 Rydzyn Włościański